Уильям Генри «Билл» Дьюк-младший (; род. 26 февраля 1943) — американский актёр, режиссёр и продюсер.

Ранние годы 
Дьюк родился в семье Этель Луиз (урождённой Дуглас) и Уильяма Генри Дьюка-старшего. Начальное актёрское и писательское образование он получил в колледже Датчесс Коммьюнити, расположенном в родном городе. В дальнейшем Дьюк обучался актёрскому мастерству в Бостонском университете, школе Тиш при Нью-Йоркском университете и Американском институте киноискусства. Получив диплом бакалавра искусств, в 1971 году Билл дебютировал в мюзикле на Бродвее.

Карьера 
В кино актёр дебютировал в 1976 году, снявшись в роли жестокого исламского революционера Абдулы Мухаммеда Акбара в фильме «Автомойка». В 1980 году Дьюк сыграл сутенёра-гомосексуала в криминальной мелодраме «Американский жиголо». С расцветом эпохи боевиков Билл Дьюк, афроамериканец ростом в 194 сантиметра и бритой головой стал востребован в ролях «крутых парней». Наиболее известные роли он исполнил в фильмах «Коммандо», «Хищник», «Джексон по кличке „Мотор“».

Билл Дьюк режиссировал некоторые серии нашумевших в 1980-е годы телесериалов, среди которых «Блюз Хилл-стрит» и «Полиция Майами». Также он режиссировал такие кинофильмы как «Ярость в Гарлеме», «Под прикрытием», «Гангстер».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета